Padangsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Padangsari, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Padangsari, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar